Икра — многозначный термин.

 Икра — яйца рыб, моллюсков или иглокожих.
 Икра — мышца ноги человека.
 «Икра» — альбом группы «Мумий Тролль».

В кулинарии 
 Икра — пищевой продукт, приготовленный из икры рыб или других водных животных.
 Овощная икра — холодное закусочное блюдо из измельчённых овощей или грибов.
 Лаймовая икра — мякоть пальчикового лайма.
 Синтетическая икра — пищевой продукт, имитирующий рыбью икру.

Топонимы 
 Икра — река в Нижегородской области.
 Икра — село в Курахском районе Дагестана.

См. также 
 IKRA — музыкальный клуб в Москве.